Hadley (Minnesota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Chesson Hadley (1987), Amerikaans golfer
 George Hadley (1685-1768), Brits meteoroloog, die voor het eerst de Hadleycellen beschreef
 Hadley Fraser (1980), Amerikaans zanger en acteur
 Hadley Richardson (1891-1979), vrouw van Ernest Hemingway
 John Hadley (1682-1744), Brits wiskundige
 Patrick Hadley (1899-1973), Brits componist
 Stephen Hadley (1947), Nationaal Veiligheidsadviseur (Verenigde Staten)

 Overig
 Hadley Irwin, pseudoniem van schrijversduo Lee Hadley en Annabelle Irwin
 Vala Mal Doran, personage uit de televisieserie Stargate SG-1